Mesetas kan syfta på:

Colombia 

 Mesetas (kommun), Meta, 
 Mesetas (ort), Meta,